Ханнес:

 Ханнес Сигурдссон (род. 1983) — исландский футболист, нападающий австрийского клуба «Грёдиг».
 Ханнес Стефанссон (род. 1972) — исландский шахматист, гроссмейстер (1993).